La Jument verte est un roman de Marcel Aymé (1933)
La Jument verte est un film réalisé par Claude Autant-Lara, adapté du roman (1959).